Riesenratte ist die Bezeichnung für folgende Nagetiere:

 Art
 Bühler-Timor-Ratte †
 Musser-Timor-Ratte †
 Galápagos-Riesenratte (Megaoryzomys curioi) † 
 Kleezahn-Riesenratte (Lenomys meyeri)
 Madagassische Riesenratte (Hypogeomys antimena)
 Sulawesi-Riesenratte (Paruromys dominator)

 Gattung
 Kanarische Riesenratten (Canariomys) †, Gattung mit zwei Arten
 Mosaikschwanz-Riesenratten (Uromys), Gattung mit zehn Arten
 Langschwanz-Riesenratten (Leopoldamys), Gattung mit sechs Arten
 Südamerikanische Riesenratten  (Kunsia), Gattung mit zwei Arten
 Sunda-Riesenratten (Sundamys), Gattung mit drei Arten
 Flores-Riesenratten (Papagomys), Gattung mit zwei Arten, wovon eine ausgestorben ist